Флаг муниципального образования Солика́мский муниципальный район Пермского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 16 октября 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5586.

Флаг составлен на основании герба Соликамского муниципального района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище синего (голубого) цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее в центре изображение основной фигуры герба — соляного колодца, выполненное в чёрном, белом и сером цветах и сопровождённое в верхней части полотнища жёлтой вогнутой полосой в 1/5 его ширины с изображёнными на ней тремя синими (голубыми) ромбами, рассечёнными накрест в цвет полосы».

Обоснование символики 
Флаг Соликамского муниципального района создан на основе исторического герба города Соликамска, являющегося административным центром района. Основной фигурой флага (как и на городском флаге) является соляной колодец — символ солеварения, как исторического прошлого территории, основного занятия её жителей. Но флаг района имеет другую цветовую гамму: основное поле флага синего цвета. Земли района чище и просторней — это является основным содержанием символики синего цвета.

Три синих ромба, рассечённые накрест, это многоплановые символы, и они имеют богатое содержание. Прежде всего, это внутренний крест, напоминающий Андреевский; содержательно он означает «умноженный мужеством» и символизирует такие качества жителей района, как стойкость и мужество. Этот символ имеет также объяснение кристаллов соли (полезных ископаемых в землях района); васильков в золотом поле (природа и её первозданная красота); элементов железнодорожного полотна (развитой экономики и хозяйства). Жёлтый цвет вогнутой полосы символизирует общее богатство районных земель.

Синий цвет (лазурь) — символ надежды, возрождения, он указывает на водные богатства района, чистоту его рек и воздуха.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, богатства, величия, постоянства, силы и великодушия.

Белый цвет (серебро) символизирует чистоту человеческих помыслов и окружающей природы.

См. также

Примечания 

Флаг